Friedhof der Heimatlosen steht für:

 Friedhof der Heimatlosen, Friedhof für unbekannte Tote
 Friedhof der Heimatlosen (Amrum), Friedhof auf Amrum
 Friedhof der Heimatlosen (Westerland), Friedhof in Westerland auf Sylt